Leasburg bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leasburg (Missouri)
 Leasburg (New Mexico)
 Leasburg (North Carolina)